Арбан — историческая административно-территориальная единица Тувы и Монголии, иначе называемая «десятидворка», так как объединяла десять домохозяйств.
 Арбан — тип населённого пункта в современной Туве.
 Арбан — коммуна в департаменте Эн во Франции.
 Арбан — утёс при слиянии рек Чуна и Бирюса в Мотыгинском районе Красноярского края.
 Арбан (хак. «Счастье») — хакасское мужское имя.
 Арбан — технический (винный) сорт винограда, используемый для производства шампанского.

Персоналии 
 Арбан, Жан-Батист (1825—1889) — французский музыкант.
 Арбан, Николай Михайлович (1912—1995) — советский марийский поэт, прозаик, драматург, музыкант, художник, классик марийской литературы, народный писатель Марий Эл (1994).

Примечания